Przydomek Serginho nosiło lub nosi kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Serginho (ur. 1953), właśc. Sergio Bernardino – brazylijski piłkarz, uczestnik Mundialu 1982
 Serginho (ur. 1971), właśc. Sergio Claudio dos Santos – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. AC Milan
 Serginho (ur. 1974), właśc. Paolo Sergio de Oliveira Silva – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. AD São Caetano.